Suzanne McBain foi uma atriz pornográfica durante as décadas de 1970 e 1980. É um membro do XRCO Hall of Fame.

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos